

Patronyme 
Monfray est un patronyme français présent surtout en Seine-Maritime (Normandie) et dans le Lyonnais. Il est notamment porté par : 

 Adrien-Mehdi Monfray (né en 1990), footballeur français ; 
 Thierry Monfray (1963–2015), acteur français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand